

Persone
Andrea Cesarano (1880-1969) – arcivescovo cattolico italiano
Carmine Cesarano (1869-1935) – arcivescovo cattolico italiano
Giorgio Cesarano (1928-1975) – poeta, scrittore e traduttore italiano

Altro
Club Ginnastica e Scherma Cesarano Padova – società di ginnastica e scherma italiana
Clan Cesarano – clan della camorra

Pagine correlate
Federico Cesarano